Choteč, comune del distretto di Praha-západ, in Boemia Centrale
Choteč, comune del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové
Choteč, comune del distretto di Pardubice, nell'omonima regione